Leberer ist der Familienname von

 Ralf Leberer (* 1973),  deutscher Leichtathlet
 Camill Leberer (* 1953), deutscher Bildhauer